Грегорич:

 Грегорич, Даниэль (род. 1996) — кубинский борец греко-римского стиля.
 Грегорич, Йоже — Народный герой Югославии.
 Грегорич, Михаэль (род. 1994) — австрийский футболист.
 Грегорич, Павле — Народный герой Югославии.